Ferruccio Azzarini (1924-2005) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Oswaldo Azzarini Rolla detto Foguinho (1909-1996) – calciatore, allenatore di calcio e arbitro di calcio brasiliano